Lykens Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lykens Township (Ohio)
 Lykens Township (Pennsylvania)